Die Cesar & Helene war eine Brigg, die 1817 in Swinemünde gebaut wurde.

Schiffsmaße 
 Länge (zwischen den Steven) = 93 Hamburger Fuß (26,59 m)
 Größte Breite = 22,6 Hamburger Fuß (6,46 m)
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) = 12,2 Hamburger Fuß (3,49 m)
 Tragfähigkeit = 92 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
 gekauft 19. Dezember 1823 von Reimers
 Werftaufenthalt (von Somm)
 ex „Robert & Emma“, preuss.
 Fahrten überwiegend zu den Inseln der Großen Antillen

Die Brigg wurde vermutlich nach den ersten beiden Kindern von Cesar Godeffroy benannt: der Tochter Helene (1811–1894) und dem gleichnamigen Sohn Cesar.

Kapitäne 
 Willem Janss
 Dirk Martin Jacob Janss
 F. C. Tiedemann
 C. P. Viereck
 D. Steen
 F. Kock
 A.[Anders] P.[Paul] Andresen

Fahrten

Schiffe gleichen Namens 
Den Namen Cesar & Helene trug, nachdem das hier beschriebene Schiff verkauft worden war, ein Segelschiff, das 1856 auf der Godeffroy’s Werfte Reiherstieg für die Reederei von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn gebaut wurde.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Brigg
Frachtsegler
Schifffahrt (Hamburg)